A Troféu da Independência do Zimbabwe de 2010 foi a vigésima sétima edição do torneio que reuniu 4 clubes.

Foi o Dynamos Football Club que ganhou o torneio. É o sexto título do clube de sua história.

Participantes 
  Bantu Rovers
  Dynamos
  Gunners
  Highlanders

Suporte

Semifinais

Terceira lugar

Final

Melhores marcadores

Campeão

Ligações externas 
 

Competições oficiosas internacionais de futebol
Futebol do Zimbabwe
2010 no futebol